Ez a lap a Békaland című amerikai animációs sorozat epizódjait tartalmazza

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad (2019)

2. évad (2020-2021)

3. évad (2021-2022)

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái